XXXIII чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Ворошиловграде с 1 по 11 октября 1973 года по швейцарской системе. 50 участника в 10 раундах определили победителя. Отбор на чемпионат производился по результатам чемпионатов спортивных обществ. Каждый раунд представлял из себя микроматч из двух партий с сокращённым контролем времени. За победу в микроматче присваивалось 1 очко, за ничью — половину очка, за поражение 0 очков.

Титул чемпиона страны завоевал Виталий Габриелян, второе место занял Эдуард Цукерник. Третье место у Николая Абациева.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1973 №12, 1974 № 1 и №2

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спортивные соревнования в Луганске
Спорт на Украине в 1973 году
Октябрь 1973 года
Чемпионаты СССР в 1973 году